Troszyn (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ostrołęcki
 Troszyn (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ostrołęcki
 Troszyn (powiat Gryfiński), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Gryfiński
 Troszyn (powiat Kamieński), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Kamieński